coma – śpiączka
 Coma – film
 Coma – grupa muzyczna
 Coma – rodzaj grzybów